Ondřej Macek může být:

 Ondřej Macek (hudebník) (* 1971) – český hudebník, cembalista, hudební vědec a badatel
 Ondřej Macek (teolog) (* 1980) – český historik a duchovní Českobratrské církve evangelické